Osman Özköylü (Aidim, 26 de agosto de 1971) é um ex-futebolista profissional turco que atuava como defensor.

Carreira 
Osman Özköylü integrou a Seleção Turca de Futebol na Eurocopa de 2000.

Jogadores da Seleção Turca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2000
Naturais de Aidim